Гинис може да се односи на:
 Гинис, бренд ирског пива
 Артур Гинис, оснивач пиваре Гинис
 Гинисова књига рекорда, годишњи преглед светских рекорда
 Алек Гинис, енглески глумац